

Diplomatie 
Une alliance est un pacte entre pays. On en trouve de nombreux dans l'histoire, parmi ceux-ci :
 Auld Alliance, entre 1295 et 1746 ;
 Sainte-Alliance, créée en 1815, entre les monarchies européennes victorieuses de la France ;
  ;
  ;
  ;
 Quintuple Alliance ;
 Alliance militaire.

Famille 
Le terme alliance est aussi utilisé dans le contexte de la famille :
 alliance, une bague d’or ou d’argent, symbole de l’union contractée par le mariage ;
 alliance, lien de parenté entre deux familles ou groupes sociaux, par l'intermédiaire de deux conjoints ;
 théorie de l'alliance, en anthropologie, lien de parenté comme une forme de communication à la base de toute société humaine.

Religion

Religions de la Bible 
 Alliance, alliance formelle avec Dieu, concept au cœur des religions Abrahamiques
 Alliance, établie entre Dieu et, selon les religions, l'humanité en général ou un peuple par l'intermédiaire d'un prophète
 Première Alliance ou Ancien Testament 
 Arche d'alliance, aussi connue sous le nom d'Arche perdue

Organisations 
 Alliance française
 Alliance, un des principaux réseaux de renseignement de la résistance intérieure française durant la seconde guerre mondiale
 Alliance israélite universelle, organisme international à vocation éducative autour des valeurs de l'humanisme, du judaisme et de la francophonie
 Alliance de la presse d’information générale, organisation représentant de nombreux quotidiens d'information, nationaux et régionaux, en France
 Alliance, coalition parlementaire française entre le RPR et l'UDF après leur défaite aux élections législatives de 1997 (le Groupe Union pour la démocratie française à l'Assemblée nationale sous la  législature prit ainsi le nom d'UDF-Alliance)
 Alliance Police nationale, syndicat français de la police nationale
 Alliance, à l'île de La Réunion, plateforme programmatique réunissant le Parti communiste réunionnais et le mouvement Free Dom
 Alliance du Nord, alliance de mouvements armés qui s'est opposée au régime des Talibans lorsque ces derniers ont pris le pouvoir en Afghanistan

Partis politiques 
 Alliance démocratique, parti politique français de centre-droit de la 
 Alliance, formation politique islandaise de centre-gauche
 Alliance nationale, parti politique italien de droite
 Alliance, parti politique du Kirghizistan
 Alliance démocratique du 23 mai pour le changement, groupe politique touareg du nord Mali
 Alliance, ancien parti politique de Nouvelle-Calédonie
 Alliance, ancien parti politique de Nouvelle-Zélande
 Alliance, parti politique au Portugal
 Alliance Jarosław Gowin, parti politique de Pologne
 Alliance des indépendants, ancien parti politique suisse (1936-1999)
 Alliance pour le Chili, coalition de partis politiques chilien de la droite politique et du centre-droit.

Musique 
 Alliance Ethnik, groupe de rap français formé en 1990 et dissout en 1999
 Alliance (rock), groupe de rock américain formé en 1991
  Альянс généralement transcrit Alyans, groupe de new wave soviétique puis russe, formé en 1981, dissout en 1993, puis reformé en 2008

Toponyme 

aux États-Unis :
 Alliance, localité du comté de Pamlico en Caroline du Nord ;
 Alliance, localité, chef-lieu du comté de Box Butte dans le Nebraska ;
 Alliance, localité à cheval sur les comtés de Mahoning et de Stark dans l'Ohio ;

au Canada :
 Alliance (Alberta) ;
 Alliance (Ontario) ;
 Belle-Alliance (Québec).

Science-fiction 
 Alliance rebelle, organisation de l'univers de Star Wars, visant à restaurer la République
 Alliance Covenante, coalition de races extraterrestres dans l'univers de Halo
 Alliance, puissant gouvernement autoritaire contrôlant l'ensemble des planètes et lunes dans la franchise Firefly

Autres 
 Alliance, en écologie, échelon hiérarchique dans la classification phytosociologique des végétations
 Armoiries d'alliance, en héraldique, peinture ou enluminure (voir aussi obit)
 Alliances, bande dessinée de la série Les Mondes de Thorgal de Yves Sente et de Giulio De Vita
 Alliance, roman de fantasy écrit par Anne Robillard et paru en 2018
 Alliances, roman de Timothy Zahn prenant place dans l'univers étendu de Star Wars
 Renault Alliance, version nord-américaine de la Renault 9. Cette voiture, issue du mariage de American Motors Corporation avec Renault, l'espoir de relance d’AMC au début des années 1980
 Alliance, goélette à voile aurique de , ancien thonier de 1949
 Alliance, groupement de nombreuses races dans les jeux vidéo de la série Warcraft
 Alliance, sculpture de Jean-Bernard Métais
 Inner Alliance, peinture de Vassily Kandinsky (1929)